Baldwin County Courthouse ist der Name folgender Gebäude in den Vereinigten Staaten:

 Baldwin County Courthouse (Alabama)
 Baldwin County Courthouse (Georgia)